

Biologia 
Mosconi – nome informale di una grande varietà di specie di mosche di grandi dimensioni, per esempio della famiglia Calliphoridae

Persone 
 Alain Mosconi – ex nuotatore francese
 Antonio Mosconi – politico italiano
 Davide Mosconi – musicista, fotografo e designer italiano
 Enrico Mosconi – ingegnere italiano
 Enrique Mosconi – generale e ingegnere argentino
 Germano Mosconi – giornalista e conduttore televisivo italiano
 Giampiero Mosconi – medico e psicologo italiano
 Katia Mosconi – ex pattinatrice di short track italiana
 Stefano Mosconi – informatico italiano
 Willie Mosconi – giocatore di biliardo statunitense di origine italiana

Sport 
 Mosconi Cup – competizione di biliardo

Altro 
 Villa Mosconi – villa veneta

Pagine correlate 
 Moscone